R6 – bateria AA
 R6 – sześciocylindrowy silnik rzędowy
 Droga ekspresowa R6 (Czechy)
 Droga ekspresowa R6 (Słowacja)
 Droga R6 (Belgia) – obwodnica miasta Mechelen
 YZF-R6 – Motocykl Yamaha YZF-R6